Rejon bratski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1940, ma powierzchnię 1129 km² i liczy około 21 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bratskie.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 15 silskich rad, obejmujących w sumie 58 wsi i 1 osadę.

Miejscowości rejonu